Хакалес има више значења:

 Хакалес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хакалес (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хакалес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хакалес (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хакалес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хакалес, Ел Љано (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хакалес, Лос Питос (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хакалес (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хакалес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хакалес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хакалес (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хакалес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хакалес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хакалес (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику